|-
|(48501)||1993 FM|| align=right|13,1|| align=right|3,161|| align=right|0,181|| align=right|1,21|| align=right|5,620||MBA||23. marec 1993||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(48502)||1993 FL5|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,187|| align=right|3,14|| align=right|3,897||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48503)||1993 FN6|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,078|| align=right|7,01|| align=right|3,765||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48504)||1993 FK9|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,089|| align=right|5,76|| align=right|3,588||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48505)||1993 FM10|| align=right|15,4|| align=right|2,426|| align=right|0,140|| align=right|2,51|| align=right|3,777||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48506)||1993 FO10|| align=right|13,7|| align=right|3,150|| align=right|0,188|| align=right|16,52|| align=right|5,589||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48507)||1993 FS11|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,063|| align=right|6,85|| align=right|3,590||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48508)||1993 FF12|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,035|| align=right|10,23|| align=right|5,759||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48509)||1993 FQ12|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,115|| align=right|3,46|| align=right|3,703||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48510)||1993 FP13|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,068|| align=right|7,81|| align=right|3,581||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48511)||1993 FR13|| align=right|15,2|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|6,17|| align=right|3,701||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48512)||1993 FU15|| align=right|13,7|| align=right|3,047|| align=right|0,213|| align=right|8,82|| align=right|5,317||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48513)||1993 FB22|| align=right|15,4|| align=right|2,397|| align=right|0,158|| align=right|1,18|| align=right|3,710||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48514)||1993 FN22|| align=right|15,6|| align=right|2,549|| align=right|0,234|| align=right|3,80|| align=right|4,068||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48515)||1993 FO24|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,164|| align=right|4,62|| align=right|5,625||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48516)||1993 FL25|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,244|| align=right|13,87|| align=right|5,610||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48517)||1993 FR25|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,154|| align=right|1,54|| align=right|3,668||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48518)||1993 FB29|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,160|| align=right|4,51|| align=right|3,850||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48519)||1993 FC37|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,111|| align=right|6,06|| align=right|3,759||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48520)||1993 FK45|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,112|| align=right|1,29|| align=right|3,764||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48521)||1993 FV50|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,636||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48522)||1993 FF54|| align=right|13,3|| align=right|3,208|| align=right|0,055|| align=right|8,85|| align=right|5,745||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48523)||1993 FY55|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,228|| align=right|5,41|| align=right|4,084||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48524)||1993 FY78|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,173|| align=right|3,10|| align=right|5,691||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(48525)||1993 GB|| align=right|14,0|| align=right|2,441|| align=right|0,192|| align=right|9,84|| align=right|3,814||MBA||14. april 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(48526)||1993 HL3|| align=right|15,4|| align=right|2,399|| align=right|0,152|| align=right|3,32|| align=right|3,715||MBA||20. april 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48527)||1993 LC1|| align=right|16,5|| align=right|1,955|| align=right|0,081|| align=right|21,59|| align=right|2,732||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48528)||1993 OC3|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,137|| align=right|3,92|| align=right|4,086||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48529)||1993 OV10|| align=right|14,1|| align=right|3,986|| align=right|0,231|| align=right|2,17|| align=right|7,957||HLD||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48530)||1993 PF|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,060|| align=right|14,00|| align=right|4,121||MBA||12. avgust 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(48531)||1993 PP|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,160|| align=right|3,99|| align=right|4,066||MBA||13. avgust 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48532)||1993 PL7|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,153|| align=right|13,72|| align=right|4,239||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48533)||1993 QU|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,265|| align=right|18,92|| align=right|4,298||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(48534)||1993 QM4|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,062|| align=right|1,97|| align=right|4,362||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48535)||1993 RD4|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,157|| align=right|3,75|| align=right|4,254||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48536)||1993 RS6|| align=right|15,0|| align=right|2,637|| align=right|0,026|| align=right|2,63|| align=right|4,281||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48537)||1993 RO7|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,182|| align=right|3,65|| align=right|4,207||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48538)||1993 RF15|| align=right|14,9|| align=right|2,700|| align=right|0,216|| align=right|1,76|| align=right|4,435||MBA||15. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(48539)||1993 SD11|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,107|| align=right|2,93|| align=right|4,567||MBA||22. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(48540)||1993 TW8|| align=right|14,0|| align=right|2,662|| align=right|0,257|| align=right|14,54|| align=right|4,344||MBA||11. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48541)||1993 TV10|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,149|| align=right|11,36|| align=right|4,372||MBA||15. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48542)||1993 TN13|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,230|| align=right|4,02|| align=right|4,320||MBA||14. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(48543)||1993 TJ14|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,151|| align=right|9,40|| align=right|4,578||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48544)||1993 TO15|| align=right|14,4|| align=right|2,761|| align=right|0,083|| align=right|2,19|| align=right|4,586||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48545)||1993 TZ16|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,122|| align=right|5,02|| align=right|4,486||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48546)||1993 TM19|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,092|| align=right|4,09|| align=right|4,628||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48547)||1993 TJ20|| align=right|14,4|| align=right|2,704|| align=right|0,088|| align=right|13,33|| align=right|4,445||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48548)||1993 TM25|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,272|| align=right|3,87|| align=right|4,441||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48549)||1993 TP25|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,095|| align=right|6,85|| align=right|4,706||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48550)||1993 TU25|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,022|| align=right|6,04|| align=right|4,519||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48551)||1993 TR28|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,060|| align=right|3,69|| align=right|4,480||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48552)||1993 TN31|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,117|| align=right|9,82|| align=right|4,629||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48553)||1993 TS31|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,104|| align=right|4,05|| align=right|4,615||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48554)||1993 TL32|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,090|| align=right|2,67|| align=right|4,407||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48555)||1993 TW32|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,087|| align=right|3,32|| align=right|4,521||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48556)||1993 TK33|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,106|| align=right|5,07|| align=right|4,477||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48557)||1993 TJ37|| align=right|15,7|| align=right|2,740|| align=right|0,173|| align=right|3,62|| align=right|4,536||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48558)||1993 TL38|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,157|| align=right|6,26|| align=right|4,590||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48559)||1993 TJ39|| align=right|14,4|| align=right|2,758|| align=right|0,066|| align=right|7,60|| align=right|4,578||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48560)||1993 UX2|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,192|| align=right|14,40|| align=right|4,511||MBA||20. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48561)||1993 UZ2|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,256|| align=right|30,17|| align=right|4,339||MBA||21. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48562)||1993 UZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,034|| align=right|5,16|| align=right|4,520||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48563)||1994 AP5|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,107|| align=right|0,77|| align=right|5,385||MBA||5. januar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48564)||1994 BL3|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,186|| align=right|5,25|| align=right|4,552||MBA||16. januar 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(48565)||1994 CA9|| align=right|15,8|| align=right|2,199|| align=right|0,116|| align=right|0,77|| align=right|3,260||MBA||8. februar 1994||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(48566)||1994 CH9|| align=right|13,6|| align=right|3,207|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|5,742||MBA||7. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48567)||1994 CH14|| align=right|15,7|| align=right|2,248|| align=right|0,104|| align=right|6,14|| align=right|3,370||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48568)||1994 CO14|| align=right|13,4|| align=right|3,012|| align=right|0,137|| align=right|11,43|| align=right|5,228||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48569)||1994 EN|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,082|| align=right|10,07|| align=right|5,447||MBA||6. marec 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(48570)||1994 EA2|| align=right|15,8|| align=right|2,205|| align=right|0,300|| align=right|7,99|| align=right|3,274||MBA||9. marec 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(48571)||1994 ER5|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,122|| align=right|3,84|| align=right|3,409||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48572)||1994 EJ6|| align=right|15,5|| align=right|2,225|| align=right|0,048|| align=right|4,97|| align=right|3,318||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(48573)||1994 JX5|| align=right|14,0|| align=right|3,278|| align=right|0,058|| align=right|5,50|| align=right|5,935||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48574)||1994 JG6|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,097|| align=right|8,34|| align=right|5,575||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|48575 Hawaii||1994 NN|| align=right|13,7|| align=right|3,061|| align=right|0,108|| align=right|10,37|| align=right|5,355||MBA||4. julij 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(48576)||1994 NN2|| align=right|14,9|| align=right|2,339|| align=right|0,235|| align=right|22,50|| align=right|3,577||MBA||11. julij 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(48577)||1994 PD8|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,134|| align=right|5,31|| align=right|3,712||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48578)||1994 PL11|| align=right|14,8|| align=right|2,412|| align=right|0,108|| align=right|5,35|| align=right|3,745||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48579)||1994 PW11|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,266|| align=right|5,15|| align=right|4,066||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48580)||1994 PD17|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,170|| align=right|11,46|| align=right|3,759||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48581)||1994 PV19|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,172|| align=right|1,20|| align=right|3,744||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48582)||1994 PF25|| align=right|15,7|| align=right|2,449|| align=right|0,195|| align=right|2,27|| align=right|3,833||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48583)||1994 PE35|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,161|| align=right|3,13|| align=right|3,652||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48584)||1994 PF37|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,092|| align=right|5,86|| align=right|3,826||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48585)||1994 PK37|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,163|| align=right|4,02|| align=right|3,663||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48586)||1994 PE39|| align=right|15,1|| align=right|2,465|| align=right|0,113|| align=right|6,29|| align=right|3,870||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48587)||1994 PO39|| align=right|16,2|| align=right|2,440|| align=right|0,164|| align=right|2,02|| align=right|3,810||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|48588 Raschröder||1994 RP11|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,147|| align=right|5,74|| align=right|3,690||MBA||2. september 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(48589)||1994 RW17|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,138|| align=right|0,83|| align=right|3,852||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48590)||1994 TY2|| align=right|14,0|| align=right|2,447|| align=right|0,272|| align=right|10,84|| align=right|3,826||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48591)||1994 TB3|| align=right|13,7|| align=right|2,601|| align=right|0,151|| align=right|14,60|| align=right|4,194||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48592)||1994 TP5|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,128|| align=right|2,98|| align=right|3,823||MBA||4. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48593)||1994 VF|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,180|| align=right|1,79|| align=right|4,004||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48594)||1994 VA2|| align=right|13,4|| align=right|2,532|| align=right|0,167|| align=right|14,04|| align=right|4,028||MBA||3. november 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(48595)||1994 VH2|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,060|| align=right|15,91|| align=right|4,168||MBA||9. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48596)||1994 VY6|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,278|| align=right|3,04|| align=right|4,074||MBA||7. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48597)||1994 XP4|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,203|| align=right|3,69|| align=right|4,145||MBA||3. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48598)||1994 XD5|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,109|| align=right|5,37|| align=right|4,124||MBA||9. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48599)||1994 YS|| align=right|14,3|| align=right|2,605|| align=right|0,101|| align=right|5,56|| align=right|4,204||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48600)||1994 YZ|| align=right|13,9|| align=right|2,603|| align=right|0,197|| align=right|12,91|| align=right|4,199||MBA||28. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48601)||1995 BL|| align=right|14,8|| align=right|1,945|| align=right|0,066|| align=right|17,99|| align=right|2,713||MBA||23. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48602)||1995 BV1|| align=right|13,9|| align=right|2,670|| align=right|0,139|| align=right|10,84|| align=right|4,362||MBA||27. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48603)||1995 BC2|| align=right|17,3|| align=right|1,919|| align=right|0,430|| align=right|5,03|| align=right|2,657||AMR||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48604)||1995 CV|| align=right|12,6|| align=right|5,203|| align=right|0,086|| align=right|7,06|| align=right|11,87||JUT||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48605)||1995 CW1|| align=right|14,1|| align=right|2,758|| align=right|0,135|| align=right|25,05|| align=right|4,580||MBA||7. februar 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(48606)||1995 DH|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,246|| align=right|28,17|| align=right|4,356||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48607)||1995 DS2|| align=right|13,7|| align=right|2,705|| align=right|0,289|| align=right|10,33|| align=right|4,447||MBA||20. februar 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48608)||1995 DW8|| align=right|13,9|| align=right|2,916|| align=right|0,027|| align=right|2,64|| align=right|4,979||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48609)||1995 DE14|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,194|| align=right|1,40|| align=right|4,316||MBA||19. februar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48610)||1995 EF6|| align=right|14,7|| align=right|2,681|| align=right|0,176|| align=right|4,41|| align=right|4,388||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48611)||1995 FS6|| align=right|14,3|| align=right|2,749|| align=right|0,169|| align=right|9,04|| align=right|4,557||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48612)||1995 FX6|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,115|| align=right|12,20|| align=right|4,594||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48613)||1995 FM11|| align=right|16,1|| align=right|2,155|| align=right|0,139|| align=right|3,76|| align=right|3,163||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48614)||1995 FP14|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,086|| align=right|3,73|| align=right|5,037||MBA||27. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48615)||1995 FG16|| align=right|14,5|| align=right|3,008|| align=right|0,176|| align=right|14,97|| align=right|5,215||MBA||28. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48616)||1995 GP7|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,112|| align=right|5,33|| align=right|4,686||MBA||2. april 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48617)||1995 HR2|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,132|| align=right|11,47|| align=right|5,181||MBA||25. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48618)||1995 HB4|| align=right|14,6|| align=right|2,742|| align=right|0,227|| align=right|3,89|| align=right|4,539||MBA||26. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48619)||1995 KV|| align=right|16,2|| align=right|2,193|| align=right|0,216|| align=right|6,10|| align=right|3,246||MBA||21. maj 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48620)||1995 MN5|| align=right|14,9|| align=right|3,005|| align=right|0,086|| align=right|9,84|| align=right|5,209||MBA||23. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48621)||1995 OC|| align=right|16,0|| align=right|2,205|| align=right|0,276|| align=right|2,87|| align=right|3,274||MBA||19. julij 1995||Cavezzo||Cavezzo
|-
|(48622)||1995 OA10|| align=right|16,2|| align=right|2,223|| align=right|0,209|| align=right|5,55|| align=right|3,313||MBA||30. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48623)||1995 OV12|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,219|| align=right|5,87|| align=right|3,330||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48624)||1995 PM|| align=right|15,9|| align=right|2,189|| align=right|0,168|| align=right|5,28|| align=right|3,238||MBA||4. avgust 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(48625)||1995 QF|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,187|| align=right|5,16|| align=right|3,310||MBA||16. avgust 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(48626)||1995 QJ4|| align=right|14,9|| align=right|2,323|| align=right|0,129|| align=right|6,02|| align=right|3,541||MBA||20. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48627)||1995 QX14|| align=right|15,8|| align=right|2,226|| align=right|0,215|| align=right|4,18|| align=right|3,320||MBA||28. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|48628 Janetfender||1995 RD|| align=right|14,6|| align=right|2,278|| align=right|0,107|| align=right|8,03|| align=right|3,438||MBA||7. september 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(48629)||1995 SP|| align=right|14,7|| align=right|2,323|| align=right|0,191|| align=right|9,26|| align=right|3,541||MBA||18. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48630)||1995 SC7|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|3,406||MBA||17. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48631)||1995 SK29|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,200|| align=right|4,56|| align=right|3,342||MBA||26. september 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(48632)||1995 SV29|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,158|| align=right|7,07|| align=right|3,372||MBA||29. september 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(48633)||1995 SH38|| align=right|16,3|| align=right|2,694|| align=right|0,128|| align=right|3,66|| align=right|4,421||MBA||24. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48634)||1995 SE44|| align=right|13,2|| align=right|3,394|| align=right|0,050|| align=right|6,85|| align=right|6,251||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48635)||1995 SU52|| align=right|14,8|| align=right|2,267|| align=right|0,156|| align=right|5,26|| align=right|3,412||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48636)||1995 SS53|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,222|| align=right|3,71|| align=right|3,475||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48637)||1995 SU87|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,143|| align=right|4,13|| align=right|3,383||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48638)||1995 TB|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,187|| align=right|4,76|| align=right|3,597||MBA||3. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|(48639)||1995 TL8|| align=right|5,4|| align=right|52,3|| align=right|0,234|| align=right|0,25|| align=right|378||CBW BIN||15. oktober 1995||Steward||A. Gleason
|-
|(48640)||1995 UD|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,113|| align=right|3,42|| align=right|3,471||MBA||17. oktober 1995||Sormano||P. Sicoli; P. Ghezzi
|-
|(48641)||1995 UA1|| align=right|14,9|| align=right|2,309|| align=right|0,053|| align=right|6,46|| align=right|3,509||MBA||20. oktober 1995||Višnjan||K. Korlević; V. Brcic
|-
|(48642)||1995 UH1|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,122|| align=right|7,08|| align=right|3,510||MBA||23. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|48643 Allen-Beach||1995 UA2|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,125|| align=right|10,15|| align=right|3,508||MBA||20. oktober 1995||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(48644)||1995 UG7|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,129|| align=right|6,58|| align=right|3,802||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48645)||1995 UF8|| align=right|14,2|| align=right|2,372|| align=right|0,079|| align=right|14,27|| align=right|3,652||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48646)||1995 UL8|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,173|| align=right|2,83|| align=right|3,619||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48647)||1995 UT8|| align=right|14,7|| align=right|2,242|| align=right|0,126|| align=right|4,25|| align=right|3,356||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48648)||1995 UQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,200|| align=right|2,50|| align=right|3,549||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48649)||1995 UH37|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,182|| align=right|4,12|| align=right|3,559||MBA||21. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|48650 Kazanuniversity||1995 UX48|| align=right|14,4|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|0,86|| align=right|3,435||MBA||17. oktober 1995||Zelenchukskaya Stn||V. J. Solovjov
|-
|(48651)||1995 UC54|| align=right|15,4|| align=right|2,377|| align=right|0,160|| align=right|2,05|| align=right|3,665||MBA||22. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48652)||1995 VB|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,134|| align=right|4,75|| align=right|3,470||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48653)||1995 VD|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,109|| align=right|2,73|| align=right|3,590||MBA||1. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48654)||1995 VG10|| align=right|17,1|| align=right|2,437|| align=right|0,145|| align=right|0,94|| align=right|3,804||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48655)||1995 VQ12|| align=right|15,4|| align=right|2,256|| align=right|0,114|| align=right|7,49|| align=right|3,388||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48656)||1995 VN18|| align=right|15,7|| align=right|2,430|| align=right|0,043|| align=right|5,68|| align=right|3,788||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48657)||1995 WK|| align=right|15,3|| align=right|2,427|| align=right|0,122|| align=right|7,52|| align=right|3,780||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48658)||1995 WT1|| align=right|14,3|| align=right|2,300|| align=right|0,166|| align=right|5,06|| align=right|3,487||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(48659)||1995 WX2|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,080|| align=right|4,33|| align=right|3,464||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48660)||1995 WA5|| align=right|15,5|| align=right|2,334|| align=right|0,248|| align=right|1,11|| align=right|3,565||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48661)||1995 WH5|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,108|| align=right|4,00|| align=right|3,520||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48662)||1995 WK5|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,125|| align=right|3,46|| align=right|3,515||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48663)||1995 WY7|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,263|| align=right|4,45|| align=right|3,486||MBA||29. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48664)||1995 WG9|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,089|| align=right|5,41|| align=right|3,438||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48665)||1995 WL25|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,141|| align=right|4,22|| align=right|3,647||MBA||18. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48666)||1995 WU26|| align=right|16,3|| align=right|2,370|| align=right|0,188|| align=right|2,39|| align=right|3,648||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48667)||1995 WS33|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,138|| align=right|4,65|| align=right|3,522||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48668)||1995 XB1|| align=right|12,7|| align=right|3,197|| align=right|0,205|| align=right|9,38|| align=right|5,716||MBA||15. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48669)||1995 YO1|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,123|| align=right|7,00|| align=right|3,514||MBA||21. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48670)||1995 YW2|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,244|| align=right|10,36|| align=right|3,623||MBA||26. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48671)||1995 YS3|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,210|| align=right|10,21|| align=right|3,705||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48672)||1995 YF5|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|3,43|| align=right|3,649||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48673)||1995 YF16|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,212|| align=right|6,50|| align=right|4,094||MBA||20. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48674)||1995 YV21|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,200|| align=right|8,87|| align=right|3,486||MBA||17. december 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48675)||1995 YA23|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,171|| align=right|0,75|| align=right|3,707||MBA||21. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(48676)||1996 AW6|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,191|| align=right|2,80|| align=right|3,689||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48677)||1996 AQ7|| align=right|16,2|| align=right|2,399|| align=right|0,144|| align=right|2,23|| align=right|3,715||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48678)||1996 AP12|| align=right|15,8|| align=right|2,463|| align=right|0,021|| align=right|6,28|| align=right|3,864||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48679)||1996 AL19|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,080|| align=right|5,90|| align=right|3,743||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48680)||1996 BU|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,119|| align=right|7,03|| align=right|3,720||MBA||17. januar 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|48681 Zeilinger||1996 BZ|| align=right|14,7|| align=right|2,445|| align=right|0,139|| align=right|6,43|| align=right|3,822||MBA||21. januar 1996||Davidschlag||E. Meyer; E. Obermair
|-
|(48682)||1996 BP1|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,171|| align=right|4,07|| align=right|3,820||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48683)||1996 BQ1|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,204|| align=right|4,20|| align=right|3,633||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48684)||1996 EP|| align=right|14,9|| align=right|2,400|| align=right|0,190|| align=right|1,90|| align=right|3,718||MBA||14. marec 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(48685)||1996 EW|| align=right|14,5|| align=right|2,551|| align=right|0,120|| align=right|13,70|| align=right|4,074||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48686)||1996 EM1|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,203|| align=right|10,91|| align=right|4,166||MBA||10. marec 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48687)||1996 EO6|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,168|| align=right|13,42|| align=right|4,111||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48688)||1996 FM2|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,136|| align=right|3,43|| align=right|3,912||MBA||17. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48689)||1996 GP1|| align=right|13,4|| align=right|2,656|| align=right|0,045|| align=right|22,14|| align=right|4,327||MBA||8. april 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48690)||1996 GP4|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,009|| align=right|3,99|| align=right|4,566||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48691)||1996 GP6|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,021|| align=right|3,06|| align=right|4,430||MBA||12. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48692)||1996 GE20|| align=right|13,4|| align=right|2,705|| align=right|0,055|| align=right|4,62|| align=right|4,448||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48693)||1996 GH20|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,082|| align=right|2,46|| align=right|4,392||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48694)||1996 HP|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,093|| align=right|14,47|| align=right|4,150||MBA||18. april 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(48695)||1996 HG7|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,088|| align=right|11,17|| align=right|4,278||MBA||18. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48696)||1996 HJ8|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,209|| align=right|3,61|| align=right|4,191||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48697)||1996 HX14|| align=right|14,6|| align=right|2,696|| align=right|0,019|| align=right|4,60|| align=right|4,427||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48698)||1996 HJ20|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,084|| align=right|1,70|| align=right|4,640||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48699)||1996 HN21|| align=right|14,0|| align=right|2,754|| align=right|0,148|| align=right|12,80|| align=right|4,569||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48700)||1996 HZ21|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,089|| align=right|15,00|| align=right|4,251||MBA||17. april 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48701)||1996 HD22|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,111|| align=right|13,44|| align=right|4,236||MBA||18. april 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48702)||1996 JE|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,065|| align=right|15,64|| align=right|4,371||MBA||6. maj 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(48703)||1996 JQ|| align=right|16,1|| align=right|1,916|| align=right|0,107|| align=right|21,35|| align=right|2,651||MBA||12. maj 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48704)||1996 JR2|| align=right|13,5|| align=right|2,742|| align=right|0,266|| align=right|16,70|| align=right|4,540||MBA||14. maj 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48705)||1996 JR3|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,007|| align=right|5,61|| align=right|4,375||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48706)||1996 JF9|| align=right|15,8|| align=right|2,998|| align=right|0,200|| align=right|6,94|| align=right|5,191||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48707)||1996 KR1|| align=right|15,3|| align=right|1,935|| align=right|0,105|| align=right|19,56|| align=right|2,691||MBA||19. maj 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48708)||1996 LM2|| align=right|15,1|| align=right|2,655|| align=right|0,157|| align=right|8,01|| align=right|4,326||MBA||8. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48709)||1996 LX2|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,066|| align=right|6,64|| align=right|3,705||MBA||11. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48710)||1996 LB3|| align=right|14,7|| align=right|2,727|| align=right|0,179|| align=right|14,58|| align=right|4,502||MBA||8. junij 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48711)||1996 ND5|| align=right|14,2|| align=right|3,167|| align=right|0,180|| align=right|0,47|| align=right|5,636||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48712)||1996 OV2|| align=right|14,8|| align=right|2,890|| align=right|0,032|| align=right|2,66|| align=right|4,912||MBA||26. julij 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(48713)||1996 PT1|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,151|| align=right|5,93|| align=right|5,640||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48714)||1996 PB8|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,292|| align=right|2,25|| align=right|5,702||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48715)||1996 RP2|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,116|| align=right|4,52|| align=right|5,669||MBA||13. september 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(48716)||1996 RH3|| align=right|14,5|| align=right|3,178|| align=right|0,182|| align=right|4,89|| align=right|5,664||MBA||13. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(48717)||1996 RR5|| align=right|13,4|| align=right|3,157|| align=right|0,370|| align=right|22,86|| align=right|5,609||MBA||15. september 1996||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(48718)||1996 RZ15|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,165|| align=right|10,79|| align=right|5,436||MBA||13. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48719)||1996 RU25|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,209|| align=right|0,59|| align=right|5,682||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(48720)||1996 SD7|| align=right|14,9|| align=right|2,434|| align=right|0,206|| align=right|6,93|| align=right|3,796||MBA||29. september 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(48721)||1996 UJ2|| align=right|13,6|| align=right|2,972|| align=right|0,095|| align=right|9,03|| align=right|5,123||MBA||17. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48722)||1996 VZ20|| align=right|14,0|| align=right|3,162|| align=right|0,149|| align=right|11,70|| align=right|5,623||MBA||8. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48723)||1996 XF22|| align=right|15,8|| align=right|2,164|| align=right|0,095|| align=right|4,15|| align=right|3,183||MBA||8. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48724)||1996 XZ26|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,154|| align=right|2,83|| align=right|3,660||MBA||8. december 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(48725)||1997 AQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,096|| align=right|4,80|| align=right|3,439||MBA||2. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48726)||1997 AZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,160|| align=right|8,89|| align=right|3,410||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48727)||1997 AL18|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,108|| align=right|10,17|| align=right|3,426||MBA||15. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(48728)||1997 AM20|| align=right|15,5|| align=right|2,325|| align=right|0,096|| align=right|4,88|| align=right|3,544||MBA||11. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48729)||1997 AG22|| align=right|15,7|| align=right|2,164|| align=right|0,057|| align=right|1,28|| align=right|3,183||MBA||14. januar 1997||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(48730)||1997 BD3|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,081|| align=right|2,54|| align=right|3,406||MBA||30. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48731)||1997 BV3|| align=right|14,5|| align=right|2,238|| align=right|0,109|| align=right|4,28|| align=right|3,348||MBA||31. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(48732)||1997 CM4|| align=right|15,7|| align=right|2,247|| align=right|0,106|| align=right|4,91|| align=right|3,368||MBA||3. februar 1997||Kleť||Klet
|-
|(48733)||1997 CK6|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,063|| align=right|6,51|| align=right|3,521||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(48734)||1997 CZ16|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,048|| align=right|6,25|| align=right|3,445||MBA||6. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(48735)||1997 CX19|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,135|| align=right|4,73|| align=right|3,493||MBA||12. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|48736 Ehime||1997 DL|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,159|| align=right|4,97|| align=right|3,388||MBA||27. februar 1997||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|48737 Cusinato||1997 ER11|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,190|| align=right|1,30|| align=right|3,590||MBA||8. marec 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(48738)||1997 ER16|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,191|| align=right|0,89|| align=right|3,765||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48739)||1997 EV17|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,058|| align=right|6,16|| align=right|3,554||MBA||3. marec 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48740)||1997 EF32|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,239|| align=right|1,54|| align=right|3,764||MBA||11. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48741)||1997 EO42|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,214|| align=right|1,66|| align=right|3,635||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48742)||1997 EE47|| align=right|15,8|| align=right|2,400|| align=right|0,076|| align=right|0,79|| align=right|3,717||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48743)||1997 EE57|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,138|| align=right|2,09|| align=right|3,677||MBA||10. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(48744)||1997 FY2|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,098|| align=right|5,49|| align=right|3,506||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48745)||1997 GA|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,070|| align=right|4,77|| align=right|3,627||MBA||1. april 1997||Modra||Modra
|-
|(48746)||1997 GE1|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,206|| align=right|1,95|| align=right|3,557||MBA||2. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48747)||1997 GD2|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,184|| align=right|5,28|| align=right|3,568||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(48748)||1997 GV3|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,066|| align=right|7,38|| align=right|3,473||MBA||3. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(48749)||1997 GZ6|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,100|| align=right|3,47|| align=right|3,564||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(48750)||1997 GG8|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,062|| align=right|5,83|| align=right|3,724||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov